Kronprinsens pokal kan syfta på:

Kronprinsens pokal i bandy – en skolturnering i bandy i Sverige
Kronprinsens pokal i fotboll – en skolturnering i fotboll i Sverige